Мораледа-де-Сафайона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь 48,31 км². Население — 3076 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гранады